Possessione ima više značenja:
 Possessione, Mantua
 Possessione, Verona